Rane steht für:

 eine schottische Ortschaft, siehe Old Rayne
 Ranjita Rane (1978/79–2021), indische Cricketspielerin
 Saili Rane (* 1993), indische Badmintonspielerin